Pribislao del Brandeburgo (1075 – 1150) - signore degli Evelli; prese il nome Enrico dopo il battesimo
Pribislavo di Wagria (... - post 1156) - sovrano obodrita, signore dei Wagri
Pribislavo di Meclemburgo (... - 1178) - sovrano obodrita, fondatore della casata di Meclemburgo
Pribislao I (1214 – 1273) - principe del Meclemburgo, signore di Parchim-Richenberg